Strachy – powieść Marii Ukniewskiej

Adaptacje 
 Strachy – polski film z 1938 roku
 Strachy – polski serial telewizyjny z 1979 roku